Hans Dotzler ist der Name folgender Personen:
* Hans Dotzler (Politiker) (1906–1979), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hans Dotzler (Unternehmer) (1925–2015), deutsch-amerikanischer Unternehmer
 Hans Dotzler (Fußballspieler) (* 1957), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hannes Dotzler (* 1990), deutscher Skilangläufer